L'édition 2023 du tournoi de tennis du Chili se déroule du 27 février au  à Santiago, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Federico Coria et de l'Espagnol Bernabé Zapata Miralles. Ils sont respectivement remplacés par Juan Pablo Varillas et Carlos Taberner.

Pendant le tournoi 
Pour sa première participation à un tournoi ATP, le Chilien Matías Soto ( en simple et  en double) atteint la finale du double au côté du Brésilien Thiago Seyboth Wild, qui se hisse lui aussi pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi du circuit principal.

Lauréats 
Le Chilien Nicolás Jarry remporte le tournoi en battant en finale Tomás Martín Etcheverry. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Andrea Pellegrino et Andrea Vavassori décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Thiago Seyboth Wild et Matías Soto. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline sur le circuit principal.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2023
Santiago
Sport au Chili en 2023
Tennis en février 2023